Миропольское (Краснопольский район) Украины. 
 Миропольское сельское поселение России.